Le Pen pode referir-se a:

Jean-Marie Le Pen
Marine Le Pen